Матчи финалов ЖНБЛ сезона 1997 проводились с 8 по 30 августа 1997 года. В финалы первенства вышли пять лучших команд по итогам регулярного чемпионата. Все раунды финалов состояли всего из одной встречи. Чемпионом, во второй раз в своей истории, стала команда «Сидней Флэймз», которая со счётом 61:56 обыграла команду «Аделаида Лайтнинг». «Сидней» в четвёртый раз вышел в большой финал ЖНБЛ, а в двух из них стал триумфатором турнира, «Аделаида» же в свою очередь также в четвёртый раз добралась до решающей стадии финалов, имея в своём активе три победы. Самым ценным игроком финала стала Триша Фэллон, впервые завоевавшая этот почётный трофей.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Сетка финалов 
Перед началом полуфинальных матчей клубы, занявшие в турнирной таблице четвёртое и пятое места, разыграли в так называемом финале устранения последнюю путёвку в финальные игры сезона, в котором 8 августа команда «Австралийского института спорта» переиграла клуб «Данденонг Рейнджерс» со счётом 76:66.

Результаты

Финал устранения

Данденонг — АИС — 66-76

Полуфиналы

Мельбурн — АИС — 57-48

Сидней — Аделаида — 54-58

Предварительный финал

Сидней — Мельбурн — 57-54

Большой финал

Составы участников финала

Аделаида — Сидней — 56-61

Ссылки 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 1997
Финалы ЖНБЛ